Лина́р — документальный фильм Насти Тарасовой, снятый в 2013 году о маленьком мальчике Линаре из Башкирии с неизлечимым пороком сердца.

Сюжет 
Пятилетний Линар попадает в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева в связи с неизлечимым пороком сердца. Врачи делают ему операцию по имплантации искусственного сердца. Однако, это временная мера, поскольку такой аппарат способен поддерживать жизнь ребёнка не больше года и в дальнейшем необходима пересадка сердца. В связи с тем, что детская трансплантация в России запрещена уже много лет, врачам удается отправить Линара за новым сердцем в Италию. Вместе с ребёнком в чужую страну отправляется молодой хирург из Москвы. Вдвоем они ждут в итальянской клинике донорский орган.

Цитаты

Критика 
 Редактор портала «Look At Me» Олег Баранов говорит о фильме так: «Это явно один из самых интересных российских дебютов последних лет и вполне себе кандидат на попадание в программу Берлинале — трогательная и очень неглупо выстроенная история о пересадке сердца ребёнку, пополнение когорты фильмов плана «Антон тут рядом» и, подобно последнему, прорыв прежде всего кинематографический».
 Кинокритик Сергей Сычев характеризует картину как «непривычно качественный и дорогой фильм для российской документалистики» .
 Актриса Алиса Хазанова признается: «документальный фильм «Линар» - это фильм о котором хочется говорить» .
 Критик Александр Голубчиков считает, что: «Линар» — это очень профессиональная работа, документальный фильм, снятый по всем правилам игрового полнометражного кино, в котором использовались режиссёрские приемы, достойные применения в Большом фильме» .

Награды 
 2013 Приз Зрительских Симпатий и Специальный Приз Жюри на Первом Национальном кинофестивале дебютов "Движение" в Омске.
 2013 Приз Зрительских Симпатий на XXIV Открытом фестивале документального кино "Россия".

Примечания

Ссылки 
 Сайт фильма 
 страница фильма в Facebook
 страница фильма на сайте дистрибуторской компании Reflexion Films
 Документальный фильм «Линар» поднял животрепещущую тему детской трансплантологии// МТРК «Мир»
 Омск. Документальное кино продолжает и выигрывает // FilmPro
 Итоги первого кинофестиваля «Движение» в Омске // «Look At Me»
 Названы победители кинофестиваля "Движение" // Новости культуры
 Подошел к концу 1-й Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» — Союз Кинематографистов РФ

Фильмы по алфавиту
Документальные фильмы России
Фильмы России 2013 года